Флаг муниципального образования городской округ Власиха Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 12 июля 2010 года и 29 марта 2011 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6746.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с изображением по центру святой Варвары с жёлтыми волосами, в жёлтых же обуви и платье под красным плащом, имеющая на голове и плечах белый платок; нимб жёлтый; в правой руке святая держит жёлтую башню с тремя сквозными окнами, левой опирается на жёлтый меч».

Символика 
Флаг разработан на основе герба городского округа Власиха.

Городской округ Власиха — динамично развивающееся муниципальное образование, на территории которого расположен ряд подразделений и органов Ракетных войск, имеющих особое значение в жизни поселения.

На флаге городского округа изображена Святая Варвара, являющаяся покровительницей артиллеристов. Память великомученицы Варвары — святой, которая приняла смерть за учение Христа в IV веке — празднуется 17 декабря. В 1995 году 10 декабря Президент России подписал указ № 1239 об установлении 17 декабря Днём Ракетных Войск Стратегического Назначения. Совпадение этих дат привело к тому, что небесной покровительницей Ракетных войск стала Святая Варвара. В тот же день, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, епископ Красногорский Савва (декан факультета православной культуры Военной академии РВСН им. Петра Великого) совершил чин освящения закладного камня будущего храма преподобного Ильи Муромца, с приделом в честь великомученицы Варвары. В том же году, во Власихе побывал Святейший Патриарх Алексий II, который передал ракетчикам икону святой великомученицы Варвары. Изображение Святой Варвары ныне есть на каждом командном пункте всех ракетных дивизий России.

Башня в руках Святой Варвары — один из её атрибутов, употребляемый в иконографии. Башня — символ крепости, неприступности, уединения.

Символика меча многозначна:

— символ силы, власти, правосудия, мужества;

— меч, обращённый вниз остриём, символизирует мирные устремления, предупреждение и сдерживание противника.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства.

Белый цвет (серебро) — символ, божественной мудрости, примирения.

Голубой цвет (лазурь) — символ чистого неба, символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Красный цвет — символ силы, мужества, труда, красоты и праздника.

Примечания 

Флаги с изображением меча
Флаги с изображением башни
Флаги с изображением святых